En Pologne, Sołtyków peut désigner :

 Sołtyków, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Sołtyków, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.